Samuel Morley kan syfta på bland andra:

 Samuel Morley (1809–1886), brittisk parlamentsledamot och filantrop
 Samuel Morley, 1:e baron Hollenden (1845–1929), brittisk affärsman